Karl Schiller kan syfta på:

 Karl Schiller, tysk konst- och litteraturhistoriker 
 Karl Schiller, tysk filolog och lexikograf
 Karl Schiller, tysk socialdemokratisk politiker
 Karl Schiller, svensk författare
 Karl Schiller, svensk läkare och kynolog